Votava ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Votava (1906–1989), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Gabriele Votava (* 1956), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Gerald Votava (* 1970), österreichischer Autor, Komponist und Kabarettist
 Jan Votava (* 1974), tschechischer Schachgroßmeister
 Josef Votava (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Kurt Votava (1946–2021), österreichischer Moderator
 Mirko Votava (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Peter Votava (* 1968), österreichischer Musiker und DJ
 Tomáš Votava (* 1974), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wotawa